Ma-ch’üan Ho kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Brahmaputra River (vattendrag),

Kina 

 Maquan He, vattendrag, Tibet, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar